Biblioteca Eletrônica Científica Online (do inglês: Scientific Electronic Library Online - SciELO) é uma biblioteca digital de livre acesso e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos brasileiros, resultado de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP), em parceria com a Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme). Desde 2002 conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Participam atualmente na rede SciELO os seguintes países: África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela; preparam a participação: Equador, Paraguai.

Com o avanço das atividades do projeto, novos títulos de periódicos estão sendo incorporados à coleção da biblioteca.

Ver também 
 Anais da Academia Brasileira de Ciências
 Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos
 Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
 Revista de Economia Política
 Acta Botanica Brasilica
 Anais da Academia Brasileira de Ciências
 Journal of the Brazilian Computer Society
 Brazilian Journal of Physics
 Revista Brasileira de Ensino de Física
 Brazilian Dental Journal
 Jornal Brasileiro de Psiquiatria
 Revista Brasileira de Ciências Sociais
 Revista Estudos Feministas

Ligações externas 

Bibliotecas do Brasil
Bibliotecas digitais
Scielo
Bases de dados bibliográficas
Websites do Brasil
Fornecedores de livros digitais
Revistas científicas
Acesso livre